Еле́на Со́болева:
* Соболева (Устюгова), Елена Александровна (род. 1992) — российская лыжница.
 Соболева (Новогродская), Елена Александровна (род. 1993) — белорусская легкоатлетка, метательница молота.
 Соболева, Елена Владимировна (род. 1982) — российская легкоатлетка, бегунья.